

Patronyme 
Bonifacio est un nom de famille, notamment porté par
 Andrés Bonifacio (1863 - 1897), un des chefs de la révolution philippine ;
 Emilio Bonifacio (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Giovanni Bonifacio (1547-1635), écrivain, juriste et historien italien.

Toponyme 
 Bonifacio, commune française du département de la Corse-du-Sud,
 La piève de Bonifacio
 Bonifacio (Philippines),
 Bouches de Bonifacio, détroit séparant la Sardaigne et la Corse,
 Fort Bonifacio, développement urbain dans la ville de Taguig, aux Philippines,
 San Bonifacio, commune italienne de la province de Vérone,
 São Bonifácio, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Homonymie de patronyme